Toppi ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Saverio Toppi (1925–2007), Erzbischof-Prälat der Prälatur Pompei o Beatissima Vergine Maria del SS.mo Rosario
 Sergio Toppi (1932–2012), italienischer Illustrator und Comiczeichner